Brando kan avse:

Personer 
 Marlon Brando (1924–2004), amerikansk skådespelare
 Frédéric Brando (född 1973), fransk fotbollsspelare

Geografi

Frankrike 

 Brando, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,